Wałęsa peut désigner :
 Lech Wałęsa (né en 1943), syndicaliste et homme d'État polonais ;
 Danuta Wałęsa (née en 1949), épouse du précédent ;
 Jarosław Wałęsa (né en 1976), député européen, fils des deux précédents ;

Titre 
 Wałęsa, un film biographique d'Andrzej Wajda sur Lech Wałęsa.